Douglas Lora (Washington, 11 de julho de 1978) é um violonista e compositor estadunidense que reside no Brasil desde a sua infância.

Discografia 
(2012) Simples Assim (com Trio Brasileiro)
(2011) Ser Feliz (com grupo Caraivana)
(2009) Caraivana (com grupo Caraivana)

Ligações externas 
 Brasil Guitar Duo 
 Depoimento do violinista e compositor Douglas Lora
 
 Douglas Lora no Facebook

Naturais de Washington, D.C.
Cantores dos Estados Unidos
Violinistas dos Estados Unidos
Cantores de música popular brasileira